Västerfjärden kan syfta på:

Finland 

 Västerfjärden, Malax, Österbotten, 
 Västerfjärden, Houtskär, Åboland, 
 Västerfjärden, Korpo, Åboland, 
 Västerfjärden (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Västerfjärden (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Västerfjärden, Raseborg, Nyland, 
 Västerfjärden, Ingå, Nyland,

Åland 

 Västerfjärden, Brändö, 
 Västerfjärden (Hammarland, Åland), 
 Västerfjärden (Finström, Åland), 
 Västerfjärden (Lumparland, Åland),

Sverige 

 Västerfjärden, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (10 ha)
 Västerfjärden (vid Obbolaön), fjärd, Västerbottens län, 
 Västerfjärden (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (35 ha)
 Västerfjärden (Holmöns socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (22 ha)

Se även
Västra fjärden

Robotskapade Finlandförgreningar